Rattenberg (Neder-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Rattenberg (Tirol), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Tirol